Bahman kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bahman (ort i Zanjan), 
 Bahman (ort i Fars), 

Robotskapade Iranförgreningar